Donelli – calciatore italiano (nome sconosciuto)
Aldo Donelli – allenatore di football americano e calciatore statunitense
Angelo Donelli – psichiatra ed educatore italiano
Carlo Donelli – pittore italiano del periodo tardo barocco
Claudio Donelli – politico italiano
Massimo Donelli – giornalista italiano